El término pibí oscuro puede referirse a:
 pibí oscuro : el nombre vulgar de Contopus fumigatus en Colombia,
o
 pibí oscuro : el nombre vulgar de Contopus lugubris de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología.